Ива́н Фёдорович Балю́к ( — ) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 54-го гвардейского истребительного авиационного полка 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии Центрального фронта, гвардии капитан.

Герой Советского Союза (), полковник запаса (с 1973 года).

Биография 
Родился 30 апреля 1919 года в городе Кролевец ныне Сумской области (Украина) в семье рабочего. Украинец.

Окончил 7 классов неполной средней школы, в 1937 году — Конотопский строительный техникум.

В Красную Армию призван в 1937 году Конотопским районным военкоматом Сумской области. В 1940 году окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Северо-Западном, Западном, Ленинградском, Сталинградском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года.

Командир эскадрильи 54-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, Центральный фронт) гвардии капитан Балюк к июню 1943 совершил 300 боевых вылетов, в 135 воздушных боях сбил лично 14 самолётов противника и 3 — в группе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии капитану Балюку Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1124).

Всего за годы войны произвёл более 350 боевых вылетов, в 140 воздушных боях сбил 16 вражеских самолётов лично и 3 — в составе группы.

После войны продолжал службу в ВВС СССР. В 1951 году окончил Военно-Воздушную академию. Освоил многие типы реактивных истребителей. С 1973 года полковник И. Ф. Балюк — в запасе.

Жил и работал в городе Ростове-на-Дону. Умер 13 января 1993 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 1124; 24.08.1943)
 Орден Ленина (24.08.1943)
 Два ордена Красного Знамени (11.02.1942; 30.01.1943)
 Орден Александра Невского (05.05.1945)
 Два ордена Отечественной войны I степени (7.12.1942; 11.03.1985)
 Орден Красной Звезды
 Медали, в том числе:
 Медаль "За оборону Сталинграда"
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль "За взятие Берлина"
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 

 Похоронен в Ростове-на-Дону.
 В городе Кролевец на здании школы № 1, в которой учился И. Ф. Балюк, установлена мемориальная доска.

См. также 
 Герои Советского Союза Ростовской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Балюк Иван Фёдоpович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Ростове-на-Дону